Тіхуана () — місто в Мексиці, штат Баха-Каліфорнія.

Тіхуана може також може стосуватися:
 Тіхуана (муніципалітет) — муніципалітет в Мексиці.
 Тіхуана (річка) — річка, що знаходиться в прикордонних районах США та Мексики.
 Тіхуана (пиво) — мініпивоварня та пивний бренд в Мексиці.
 Тіхуана (футбольний клуб) — футбольний клуб Мексики.

Інше 
 Тіхуанський картель — кримінальна організація Мексики.